M84 может относиться к:
 Галактика M84 — галактика в созвездии Дева
 M84 — югославский основной боевой танк
 M84 — американская светошумовая граната
 Застава M84 — югославский единый пулемёт 
 Застава M84 — югославский малогабаритный пистолет-пулемёт